RUSC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 902 амінокислот, а молекулярна маса — 96 444.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, синапсах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки